Gerhard est un prénom germanique, dont l'équivalent français est . Porté par de nombreuses personnalités, notamment l'homme d'État allemand Gerhard Schröder, Gerhard peut également désigner :

 Gerhard (1000-1077), un cardinal allemand de l'Église catholique ;
 Gerhard (né en 1959), dessinateur canadien de bandes dessinées ;
 Friedrich Gerhard (1884-1950), cavalier de dressage allemand ;
 Hubert Gerhard (vers 1540-1550-vers 1620), sculpteur de la Renaissance d'origine flamande ;
 Nikolaï Gerhard (1838-1929), haut fonctionnaire de l'Empire russe ;
 Nina Gerhard (née en 1976), chanteuse allemande d'eurodance ;
 Roberto Gerhard (1896-1970), compositeur espagnol ;
 Ute Gerhard (1939-), sociologue allemande.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme